Quicksands (sables mouvants en français) est le titre de plusieurs films :

Album 

 , album de Karel Kryl sorti en 1990.

Cinéma 

 , film d'Allan Dwan sorti en 1913 ;
 , film de Christy Cabanne sorti en 1914 ;
 , film de Jack Conway sorti en 1923.

Voir aussi